Чифтокопитните (Artiodactyla) са разред средно големи и едри, растителноядни плацентни бозайници. Характерно за разреда са двата средни силно развити пръста превърнати в копита и другите два странични обърнати назад и закърнели. Тичат бързо и добре. Стомахът често пъти е сложен и съставен от няколко дяла. Най-често имат силно изразен в размерите и формата на тялото полов диморфизъм. Биват разделяни на две групи: Преживни (Ruminantia) и Непреживни (Nonruminantia). В групата на непреживните се включват свинете, хипопотамите и пекарите, а в групата на преживните всички останали видове.

Наименование и особености
Името на групата е дадено заради присъствието при тези животни на развити трети и четвърти пръст, чиито краища са покрити с дебело рогово копито, като обвивка. Вторият и петият пръст са недоразвити, а първият е намален.
Животните са предимно средни и големи по размер.  Муцуната на чифтокопитните е удължена; повечето от тях имат рога на главите си. Разпространени са на всички континенти, с изключение на Антарктида.

Разпространение 
Срещат се по всички континенти, без Антарктида. В Австралия са пренесени от човека. Обитават най-различни местности, открити равнини, гори, планини, пустини, блата. В България се срещат 4 вида в диво състояние, плюс 5 аклиматизирани.
 Благороден елен
 Сърна
 Дива свиня
 Дива коза
Аклиматизирани:
 Алпийски козирог
 Елен лопатар
 Зубър
 Муфлон
 Тибетски як

Начин на живот и хранене 
Живеят най-често на стада. Водят наземен начин на живот, често се срещат в области недостъпни за повечето бозайници, като пустини и силно скалисти терени. Повечето видове са растителноядни, но някои са всеядни (Свине). Някои от видовете са мигриращи.

Размножаване 
Много от видовете са полигамни, но се срещат и моногамни. Женската носи дълго време и малките се раждат покрити с козина, добре виждащи и достатъчно развити, за да се движат сами. Дълго време се хранят с мляко и родителите ги защитават.

Допълнителни сведения 
Включва около 220 вида с изключително стопанско значение за човека, като крава, бивол, овца, коза, северен елен, камила, домашна свиня. Други видове са ценен ловен обект, като дива свиня, антилопи, елени. В България някои от свободно живеещите видове са ловен обект, дива свиня, благороден елен, елен, сърна. Други са защитени от закона и вписани в Червената книга, като Дива коза. Някои видове са аклиматизирани, като муфлон, зубър. Някои от видовете се отглеждат като декоративни животни, дребни породи свине, някои видове кози.

Семейства 
 Разред Чифтокопитни (Artiodactyla) Owen, 1848
 Подразред Мазолестоноги (Tylopoda)
 Семейство †Agriochoeridae
 Семейство †Anoplotheriidae
 Семейство †Cainotheriidae
 Семейство †Cebochoeridae
 Семейство †Dichobunidae
 Семейство †Helohyidae
 Семейство †Merycoidodontidae
 Семейство †Oromerycidae
 Семейство †Protoceratidae
 Семейство †Xiphodontidae
 Семейство Камилови (Camelidae)
 Подразред Непреживни (Suina, Nonruminantia)
 Семейство †Choeropotamidae
 Семейство †Entelodontidae
 Семейство †Sanitheriidae
 Семейство Хипопотамови (Hippopotamidae)
 Семейство Свине (Suidae)
 Семейство Пекариеви (Tayassuidae)
 Подразред Преживни (Ruminantia) Scopoli, 1777
 Семейство Вилорогови (Antilocapridae)
 Семейство Кухороги (Bovidae)
 Семейство Еленови (Cervidae)
 Семейство Жирафови (Giraffidae)
 Семейство Кабаргови (Moschidae)
 Семейство Мишевидни елени (Tragulidae)

Кладограмма според Gatesy,  2020

 Семейства чифтокопитни;

Източници